La barrière de George VI est une barrière de glace qui occupe le détroit de George VI entre l'île Alexandre-Ier et la Terre de Palmer, s'étendant sur .

Notes et références 

George 06
George VI
Île Alexandre-Ier
Toponyme évoquant une personnalité
George VI